Worth County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Worth County (Georgia)
 Worth County (Iowa)
 Worth County (Missouri)